Monte Aymond hace referencia a varios artículos:

 Monte Aymond (elevación) ubicada entre la frontera argentino-chilena
 Monte Aymond (Argentina) localidad de la provincia de Santa Cruz.
 Monte Aymond (Chile) localidad de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
 Paso Monte Aymond, paso fronterizo oficialmente denominado Integración Austral.